Tenisowy turniej WTA Internationaux de Strasbourg 2010 odbył się w dniach 17 - 22 maja we francuskim Strasburgu na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 we Francji